Il doppio del torneo di tennis Copenaghen Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nicklas Kulti e Magnus Larsson che hanno battuto in finale Alex Antonitsch e Ronnie Båthman 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Jan Gunnarsson /  Michael Mortensen (semifinali)
 Andrew Castle /  Broderick Dyke (primo turno)

 Alex Antonitsch /  Ronnie Båthman (finale)
 Per Henricsson /  Nicklas Utgren (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copenaghen Challenger 1989